Orehovica kan syfta på:

Geografi

Kroatien 

 Orehovica (kommun) – en kommun
 Orehovica (ort i Kroatien), Međimurje, 
 Orehovica, Rijeka –  ett lokalnämndsområde och stadsdel i Rijeka, 

Robotskapade Kroatienförgreningar